Karl Kruse ist der Name folgender Personen:

* Karl Kruse (Unternehmer) (1925–2019), deutscher Unternehmensgründer 
 Karl Bernhard Kruse (1952–2020), deutscher Bauhistoriker und Konservator 
 Karl Friedrich von Kruse (1737–1806), deutscher Staatsbeamter in Nassau-Usingen 
 Karl-Kristian Kruse (* 1974), grönländischer Politiker (Siumut)